Wehrli ist der Familienname folgender Personen:

 Betty Wehrli-Knobel (1904–1998), Schweizer Journalistin und Schriftstellerin
 Brigitte Wehrli (* 1958), Schweizer Sprinterin, siehe Brigitte Senglaub
 Bruno Wehrli (1867–1927), Schweizer Fotograf
 Edmund Wehrli (1904–2002), Schweizer Jurist und Offizier
 Ernst Wehrli (1892–1970), Schweizer Künstler
 Eugen Wehrli (1871–1958), Schweizer Insektenkundler
 Felix Wehrli (* 1960), Schweizer Detektiv und Politiker (SVP)
 Friedrich Wehrli (1858–1925), Schweizer Architekt
 Fritz Wehrli (1902–1987), Schweizer Gräzist
 Fritz Wehrli (Radsportler) (* 1950), Schweizer Radrennfahrer

 Josef Wehrli (* 1954), Schweizer Radrennfahrer
 Karl Wehrli (1843–1902), Schweizer Glasmaler
 Laurent Wehrli (* 1965), Schweizer Politiker (FDP)
 Leo Wehrli (1870–1954), Schweizer Geologe, Gymnasiallehrer und Forschungsreisender
 Martin Wehrli († 2013), Schweizer Komponist
 Max Wehrli (1909–1998), Schweizer Germanist
 Peter K. Wehrli (* 1939), Schweizer Fernsehjournalist und Schriftsteller
 René Wehrli (1910–2005), Schweizer Kunsthistoriker
 Reto Wehrli (* 1965), Schweizer Politiker (CVP)
 Roger Wehrli (* 1947), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 Roger Wehrli (Fussballspieler) (* 1956), Schweizer Fußballspieler
 Rudolf Wehrli (* 1949), Schweizer Manager
 Ursus Wehrli (* 1969), Schweizer Komiker und Kabarettist
 Walter Wehrli (1949–1980), Schweizer Kantonspolizist
 Werner Wehrli (1892–1944), Schweizer Komponist

Siehe auch:
 Johann Wehrli & Co. AG, ehemalige Zürcher Kleinbank
 Wehrlit
 Wehrle